Le terme Rokushō peut faire référence : 
 aux temples Rokushō-ji, temples bouddhistes au Japon ;
 à une méthode de patine du Mokume-gane.